Bill Smith (Chester, 8 de febrero de 1935) es un expiloto de motociclismo británico, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1957 hasta 1976. La especialidad de Smith fueron los circuitos urbanos como las carreras de la TT Isla de Man, la North West 200 y el Gran Premio del Úlster de Motociclismo. Su mejor temporada fue en 1961 cuando acabó el duodécimo lugar de la clasificación general de 500cc. Además, Smith ganó la carrera de 350 cc North West 200 de 1968. En 1978, ganó la Fórmula III del Mundial de Fórmula TT.

Resultados en el Mundial de Velocidad

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Honda en motociclismo
Nacidos en Chester